Hospital Infanta Elena puede referirse a:

Hospital Infanta Elena, en Valdemoro, Madrid.
Hospital Infanta Elena, en Huelva.